Меловатка — название населённых пунктов:

Россия 
 Меловатка — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Меловатка — село в Семилукском районе Воронежской области.

Украина 
 Меловатка — село в Сватовском районе Луганской области.

См. также 
 Новомеловатка